Арно́-Гийе́м (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Мартори. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31018.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 70 км к юго-западу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река Гаронна.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 215 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 126 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 90 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 90 активных жителей работали 84 человека (48 мужчин и 36 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 36 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна